Сан-Кристован () может означать:

 Сан-Кристован — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Сан-Кристован-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. 
 Сан-Кристован — один из районов Рио-де-Жанейро, находящийся в Центральной зоне города.

Другое 
 Сан-Кристован — дворец, расположенный в парке Кинта-да-Боа-Виста в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).
 Сан-Кристован — футбольный клуб в Бразилии.
 Сан-Кристован — станция Линии 2 метрополитена Рио-де-Жанейро.